Kim-Lang Huynh (1935), botaniste
Carol Huynh (1980), lutteuse canadienne
David Huynh, (1983-), acteur, réalisateur et scénariste canadien  
Emmanuelle Huynh, (1963-), danseuse et chorégraphe française de danse contemporaine
Lisan Huynh, actrice
Nick Ut Cong Huynh (1951-), photojournaliste vietnamien
Jean-Baptiste Huynh (1966-) artiste photographe français